Reilly Opelka  era il campione in carica del Torneo di Wimbledon 2015 - Singolare ragazzi, ma non ha preso parte a questa edizione (superamento età).

Denis Shapovalov conquista il titolo battendo in finale Alex De Minaur con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Ulises Blanch (semifinale)
  Felix Auger-Aliassime (quarti di finale)
  Mate Valkusz (quarti di finale)
  Denis Shapovalov (campione)
  Yosuke Watanuki (terzo turno)
  Alex De Minaur (finale)
  Geoffrey Blancaneaux (quarti di finale)

  Genaro Alberto Oliveri (secondo turno)
  Chung Yunseong  (terzo turno)
  Jurabeck Karimov (quarti di finale, ritiro)
  Miomir Kecmanovic (terzo turno)
  Benjamin Singouin (primo turno)
  Jurij Rodionov (primo turno)
  Wu Yibing (secondo turno)
  John McNally (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie del giocatore, per andare nella sua sezione di tabellone.

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2016